Весенний кубок Санкт-Петербурга по футболу 1911  стал IV из проводимых Санкт-Петербургской футбол-лигой первенств города в начале футбольного сезона.

Победителем и обладателем кубка «Спорта» стал клуб «Удельная».

Организация и проведение турнира 

К началу третьего сезона русско-британской конфронтации кризис Петербургской футбол-лиги достиг апогея: наряду с имевшим и ранее место оттоком русских игроков, в конкурирующую британскую лигу Российского общества футболистов-любителей (РОФЛ) перешел клуб «Меркур». Клуб «Надежда» прекратил выступления, часть его футболистов усилила клуб «Удельная». В ПФЛ остались всего 7 клубов (почти столько же, сколько и в РОФЛ), и Весенний кубок сезона 1911 прошёл в тени начавшегося ранее, проходившего интереснее и более активно освещавшегося прессой аналогичного турнира британской лиги, со всей очевидностью обозначив необходимость для ПФЛ принятия экстренных мер для преодоления  русско-британского раскола.

Число участников Весеннего кубка было увеличено за счёт допуска минорных (младших) команд клубов. Всего участвовали 14 команд, представлявшие все 7 входящих в Петербургскую футбол-лигу клубов

 «Коломяги» (3 команды)
 «Спорт» (2 команды)
 «Триумф» (2 команды)
 «Удельная»(2 команды)
 «Петровский» (2 команды)
 «Нарва» (2 команды)
 «Павловск»

Ход турнира 
Турнир стартовал 15 мая и проходил по олимпийской системе; в случае ничьей в основное время назначалось дополнительное (2 тайма по 15 минут), продолжавшееся, при необходимости, и далее до первого забитого гола.

Фаворитами являлись клубы «Удельная» и бессменный чемпион ПФЛ последних лет «Спорт», противостояние которых ожидалось в финале. Однако «Нарва» преподнесла сенсацию, сумев победить фаворита (2:1) и в решающем матче оказав упорнейшее сопротивление удельнинцам, выигравшим лишь благодаря голу с пенальти в дополнительное время.

Турнирная сетка

Финал

Чемпионат РОФЛ (британской лиги)  
Победитель — «Меркур»

Участники: «Виктория», «Невский», «Нева»; в турнире вторых команд — «Кениг» (победитель), «Никольский», «Меркур» (А), «Меркур» (Б), «Виктория» (II)

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Периодика

Статьи и сайты 

 
 

Футбольные соревнования в Санкт-Петербурге
1911 год в Санкт-Петербурге